AVX peut faire référence à :
  ;
 Advanced Vector Extensions, un jeu d’instructions introduit avec la microarchitecture de processeurs x86 d’Intel Sandy Bridge.